Myrthes Rodrigues do Prado (Araçatuba, São Paulo, 17 de agosto de 1919 - São Paulo, São Paulo, 10 de julho de 1966) foi uma estudante de Filosofia brasileira. Estudou na Universidade Columbia, onde conheceu o professor Fred Simmons Keller. Myrthes é apontada como a principal responsável pela vinda do professor Keller ao Brasil, evento que dá início à Psicologia Experimental na Universidade de São Paulo (USP) e à Análise do Comportamento no Brasil.

Relação com Fred Keller 
Myrthes foi aluna de um curso de extensão oferecido pelo professor Keller, na Columbia University em 1954. Keller descreve Myrthes em sua biografia como uma aluna tímida e relata possíveis dificuldades da aluna para acompanhar os conteúdos de sala de aula por conta da barreira linguística. Keller e Myrthes conversaram, durante a disciplina, sobre a possibilidade do professor passar seu ano sabático no Brasil. Myrthes então intermedia o contato entre o então reitor da Universidade de São Paulo, Paulo Sawaya, e Fred Keller. Em 1959, Myrthes escreve uma carta ao professor Keller dando início, oficialmente, às negociações para a vinda do professor ao Brasil. 
Após esse período, Fred Keller relata não ter reencontrado a aluna.

Data das correspondências trocadas por Fred Keller e Myrthes Rodrigues do Prado 
 Myrthes - Keller: Maio de 1959
 Keller - Myrthes: Maio de 1959.
 Myrthes - Keller: Dezembro de 1959

Vida pessoal e problemas de saúde 
Myrthes precisou abandonar a disciplina na Columbia University, assim como os estudos em geral, em decorrência de um câncer.

Naturais de Araçatuba
Alumni da Universidade de Coimbra
História da psicologia